El Torneig d'Estocolm 2019, oficialment conegut com a Intrum Stockholm Open 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 51 edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 20 d'octubre de 2019 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista canadenc Denis Shapovalov va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019